Шамани́зм (также шама́нство) — древняя религия, в основании которой лежит вера в общение шамана с ду́хами в состоянии транса («камлание»). Шаманизм связан с магией, анимизмом, фетишизмом и тотемизмом. Его элементы могут содержаться в различных религиозных системах.

Шаманизм был развит у народов Сибири, Дальнего Востока, Юго-Восточной и Средней Азии и Африки, у индейцев Северной Америки, Австралии и Океании, а также и у индейцев Южной Америки. В той или иной форме он существовал у большинства народов Земли, особенно в палеолите и неолите. В этом смысле шаманизм принято считать древнейшей религией, насчитывающей десятки тысячелетий. Однако такое понимание несколько условно, поскольку современные религии предполагают единую мифологическую основу. В шаманизме же мифологическая основа даже в пределах Евразии может отличаться достаточно сильно, а африканский и американский шаманизмы вообще опираются на собственные системы мифов.

Этимология 
Понятие «шаман» используется во многих языках. Основная версия его происхождения — тунгусо-маньчжурская — от корня «са» (са-ми/hа-ми/ша-ми) — «знать» + -ман (суфф. отглагольного имени, суфф. склонности лица к чему-либо), досл. саман — «знающий [то, что другим не дано]». Через русский язык понятие постепенно попало в большинство европейских языков. Не исключено также, что оно происходит из индоарийских языков и по версии румынско-американского философа и культуролога Мирчи Элиаде происходит от  «шрамана» и  «самана» — слушающий. Кроме того, каждый народ имеет свои собственные названия для шаманов, которые могут различаться даже у одного народа в зависимости от функций шамана и категории шамана (См. также).

Особенности шаманизма 
Шаманизм обладает следующими особенностями, которые могут значительно варьироваться от региона к региону:

 Шаман является избранником духов. Это означает, что шаманами становятся не по своей воле, не вследствие обучения, а по воле природы, иначе говоря высших сил. Шаманами рождаются, но возможно дар ещё не раскрыт до поры до времени. До раскрытия своих сил возможны приступы, такие, как вещие сны, видение духов, внезапные предсказывания. Его описывают ещё, как термин шаманская болезнь.
 Шаманизм опирается в первую очередь на индивидуальный опыт, который почти не накапливается в виде книг и канонов. Критерием истинности всегда являются индивидуальные экстатические переживания конкретного шамана.
 Шаман, как правило, служит скорее посредником при общении с духами, а иногда следует воле духов.
 Шаман может изучать мир (духа), опираясь на личный опыт, и составлять свои карты мироздания, которые, как правило, сугубо индивидуальны.
 Для вызова духа или общения с ним используются ритуалы камлания, когда шаман входит в транс или испытывает трансперсональные состояния. Во многих регионах для камлания используется бубен или варган, определённые танцы и заклинания.
 Шаманы воспринимают мир как взаимодействие духов, и в этом мире большое значение играют всевозможные ритуалы — инициации, подношения духам, борьбы с духами и т. п.
 Входя в транс, шаманы отправляются путешествовать в иные миры: верхний мир (мир богов), нижний мир (мир демонов), средний мир (мир земных духов).

Шаман предпринимает экстатическое путешествие, чтобы:
 встретиться лицом к лицу с небесным богом и передать ему приношения от своей общины
 отыскать душу больного, которая, как считается, заблудилась вдали от тела или была похищена демонами;
 доставить душу умершего к её новому пристанищу;
 наконец, обогатить свои знания за счёт общения со сверхъестественными существами.

Готовясь к экстатическому путешествию, шаман надевает ритуальный костюм и бьёт в бубен (или играет на специальном инструменте). Во время экстаза он может превратиться в дикого зверя и наброситься на других шаманов. Способность шамана путешествовать в иные миры и видеть сверхъестественные существа (богов, демонов, духов умерших и т. п.) послужила решающим фактором познания смерти.

Распространённым представлением в сибирском шаманизме является представление о трёх мирах: верхнем (небесном), среднем (земном) и нижнем (подземном). Шаман — человек, который, благодаря небесному избранию, способен посредством Мирового Дерева перемещаться между мирами для достижения практических целей: исцеления больного, предсказания, вызывание дождя и т. д.

На шаманизм опираются анимистические религии, утверждающие, что все в мире наделено душой. В своих развитых формах анимистические религии содержат политеистические представления, где природные явления, такие, как Солнце, Луна, звёзды, гром и молнии, огонь и т. д., уже являются персонифицированными в виде божеств (небожителей).

История 
Шаманизм — это религиозная система практики. Исторически он ассоциируется с племенами или населением определённых регионов и заключается в вере в то, что шаманы обладают связью с потусторонним миром, благодаря чему могут исцелять больных, общаться с духами и сопровождать души умерших в загробную жизнь. Эта идеология широко практиковалась в Европе, Азии, Тибете, Северной и Южной Америке и Африке. Она была сосредоточена на вере в сверхъестественные явления, такие как мир богов, демонов и духов предков.

Шаманизм в истории человечества 

По данным археологии, шаманские ритуалы практиковались в Сибири ещё в эпоху неолита и в бронзовом веке. Например, сохранившиеся писаницы Верхнего Приамурья, Восточного Забайкалья, разных регионов Якутии являются иллюстрацией древних шаманских обрядов поздненеолитических предков современных эвенков. В отличие от большинства религиозных учений, созданных тем или иным основателем, шаманизм сложился естественным, историческим путём. На определённом этапе отражения мира в сознании людей образ мифической Вселенной стал настолько значимым и разработанным, что разобраться в нём могли только личности, имевшие особые способности и прошедшие специальную подготовку. В большинстве обществ появилась потребность в «посреднике» между человеческим и потусторонним мирами.

Одно из самых древних шаманских погребений в России было найдено на Оленьем острове в Онежском озере и относится, по всей видимости, к эпохе мезолита, насчитывая уже 6 тысяч лет.

Шаманизм в Восточной Азии 

«Речения царств» () приводят наиболее полное классическое описание шаманизма в китайской культуре. Выделяются шаманы мужского (覡) и женского (巫) пола, которые разбираются в ритуалах, ответственных за взаимодействие с духами.

Шаманами в Корее ( мудан) и Японии (итако) в основном являются женщины. В Корее редкие мужчины-шаманы даже облачаются в женские одежды для проведения обрядов и камлания. В Японии шаманизм постепенно трансформировался в синтоизм — этническую религию японцев, бывшую до 1947 года государственной.

Шаманизм и эволюция религиозных взглядов 
В разных регионах, у разных народов в ходе накопления и осмысления шаманского опыта примитивные и аморфные системы религиозных взглядов (а также связанные с ними религиозные институты) развивались в более сложные и устойчивые. Примером результата такой эволюции является даосизм — всеобъемлющее мировоззрение, аккумулирующее представления о природе, душе, мире добрых и злых духов и т. д.

Шаманизм в современной культуре, науке и квазинауке 
В XX веке шаманские техники стали активно применяться вне традиционного контекста — в школах и религиях Нью-эйдж, и в различных системах психотерапии.

Большое распространение получили книги о шаманизме американского антрополога и писателя Карлоса Кастанеды. В 2011 году немецкий художник Кристиан Тоннис организовал во Франкфурте-на-Майне выставку «Шаманизм большого Алтая».

На широком лингвистическом, фольклорном и этнографическом материале российский лингвист Ф. Г. Хисамитдинова подробно описала ритуалы лечебной магии и представления о болезнях башкирских шаманов баксы ().

В 2011 году в Иркутской области на базе филиала Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова был открыт Центр изучения древней бурятской религии с целью изучения шаманизма.

В 2004 г. французский кинорежиссёр Жан Кунен выпустил фильм «Другие миры» () о традициях шаманов шипибо — индейского народа, проживающего в Перу.

Национальные и региональные формы шаманизма

См. также

Примечания

Литература 
 
 Веселовский Н. И. 
 
 Берснев П. В. Священный Космос Шаманов. Архаическое сознание, мировоззрение шаманизма, традиционное врачевание и растения-учителя. — СПб., 2012. — 368 с. ISBN 978-5-903931-29-3
 Воронина В. Ю. Исцеление в традиции базового шаманизма. // «Медицинская антропология и биоэтика». — М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 2013.
 Галданова Г. Р. Бурятский шаманизм: прошлое и настоящее // Сибирь: этносы и культура (традиционная культура бурят). Москва-Улан-Удэ, 1998.
 Горшунова О. В. Тяжкое бремя шаманского дара: судьба современной ферганской бахши // Шаманский Дар. Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам, т.6. Москва: ИЭА РАН, 2000. Сс. 191—204.
 Горшунова О. В. Образы духов-покровителей среднеазиатских шаманов (бахши): К вопросу о психоментальном аспекте в этнографическом исследовании // Материалы международного интердисциплинарного научно-практического симпозиума. Экология и традиционное религиозно-магическое знание. Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам, том 7, часть 2. Москва: ИЭА РАН, 2001. Сс. 22-33.
 
 Зомонов М. Д., Манжигеев И. А. Словарь бурятского шаманизма. Улан-Удэ: Буряад Унэн, 1998.
 Зомонов М. Д. Концепты шаманизма: семиотико-компаративистский подход // Диалог философских культур и становление трансверсальной философии. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2010. С. 187—192.
 Ксенофонтов Г. В. Хрестес, шаманизм и христианство: (факты и выводы). Иркутск, 1929.
 Ксенофонтов Г. В. Шаманизм: Избр. труды. Якутск, 1992.
 Кызласов Л. Р. О шаманизме древнейших тюрков // Советская археология. 1990. № 3. С. 261—264.
 Михайлов Т. М., Асалханов И. А. Бурятский шаманизм: история, структура и социальные функции.  — Новосибирск: Изд-во «Наука», Сибирское отд-ние, 1987.
 Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. — М.: Вост. лит., 2004. — ISBN 5-02-018475-6
 Стивенс Д. Секреты шаманизма. М: Киев- София, 2001.
 «Шаманизм» // Токарев С. А. «Ранние формы религии». — М.: Политиздат, 1990
 Торчинов Е. А. Шаманизм // Религии мира: Опыт запредельного. — СПб.: Азбука-классика, 2005. C. 115—150. — ISBN 5-352-01370-7
 Хаккарайнен М. В. Трансформация традиционного знания: шаманизм без шаманов // Смыслы мифа: мифология в истории и культуре. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 116—121. — ISBN 5-88925-009-4
 Хисамитдинова Ф. Г. Мифологический словарь башкирского языка. — М.: Наука, 2010. — 456 с.
 Шаманизм и ранние религиозные представления / отв. ред. Д. А. Функ. — М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1995.
 Шаманизм народов Сибири. Этнографические материалы XVIII—XX вв. — СПб.: СПбГУ, 2006. — ISBN 5-8465-0424-8
 Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза.  — Киев: София, 2000. — ISBN 5-220-00304-6
 Gorshunova O. Tajik shamanism (Central Asia) //Shamanism. An Encyclopedia of World Beliefs, Practices, and Culture, vol.1.Edited by Eva Jane Neumann Fridman and Mariko Namba Walter. Santa Barbara, CA.: ABC-CLIO, 2004. pp. 629—633.
 Thiel J. Shamanism im Alten China // Sinologica. Vol. 10 (1968)

Ссылки 

 
 Башкирская энциклопедия. Ст. Шаманизм

Анимизм